Bennohaus steht für:
 Bennohaus, auch Bennoschlösschen, Kulturdenkmal in Radebeul, Landkreis Meißen
 Bennohaus (Meißen), Kulturdenkmal in Meißen, Landkreis Meißen